Grimaucourt ist der Name zweier französischer Gemeinden im Département Meuse:

 Grimaucourt-en-Woëvre
 Grimaucourt-près-Sampigny